

Arte 
 Happy Holiday – dipinto di Agnes Martin

Musica 
 Happy Holiday – canzone natalizia del 1942 scritta da Irving Berlin
 Happy Holiday – canzone natalizia di Faith Evans
 Happy Holiday – album natalizio di Jo Stafford del 1955
 Happy Holiday – album natalizio di Stevie & Eydie
 Happy Holiday – EP natalizio di Marcella Detroit del 2011

Televisione 
 Happy Holiday – serie televisiva tedesca